Негоново — название населённых пунктов в России:

 Негоново — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Негоново — деревня в Торжокском районе Тверской области.